Ys (произносится «ис») — второй студийный альбом арфистки Джоанны Ньюсом, вышедший 14 ноября 2006 года на лейбле Drag City. Диск назван по имени легендарного бретонского города Кер-Ис, расположенного на берегу залива Дуарнене и целиком ушедшего под воду.

Об альбоме 
Ys был целиком записан по аналоговой технологии на магнитную ленту с двадцатью четырьмя дорожками. Окончательное сведение записи происходило на студии Эбби Роуд. Важную роль в записи сыграл , который занимался аранжировкой четырёх из пяти треков альбома. Кроме того, им были сыграны партии для аккордеона. Записью голоса Джоанны и её арфы занимался Стив Альбини. После выпуска альбома Джоанна отправилась в турне, в ходе которого исполняла новые песни в сопровождении оркестра из 29 музыкантов.

Во время путешествия Билл Каллахан порекомендовал Джоанне послушать альбом , изданный Парксом, что подсказало ей способ аранжировки альбома Ys.

По словам певицы, на выбор названия косвенно повлияли стихийные бедствия 2004—2005 гг.: последствия урагана «Катрина» в Новом Орлеане и цунами на побережье Индийского океана.

Альбом исполнительницы попал в список работ, номинированных на престижную премию Shortlist Awards.

Оценка критиков 
Пластинка была позитивно встречена критиками, получив очень высокие оценки. Так, например, Pitchfork Media поместил альбом на третье место в списке 50 лучших альбомов 2006 года, а песня «Emily» по мнению того же издания заняла девятое место в списке ста лучших песен года. При общей восторженной оценке критиков, американский Rolling Stone выставил альбому очень низкую оценку, но немецкая редакция этого же журнала назвала пластинку второй по значимости в 2006 году. К концу 2006 года альбом стал участником более 50 подобных списков «лучших альбомов года», в тридцати пяти из них он был включён в топ-10 альбомов. Кроме того, именно благодаря критикам из Pitchfork альбом попал в Интернет за два месяца до своего официального релиза. Случилось это из-за того, что запись хранилась на незащищённом сервере издания.

Список композиций

Участники записи

Музыканты 
 Билл Каллахан () — бэк-вокал;
 Мэтт Картонис () — банджо, мандолина;
 Грант Гейссман () — гитара;
 Дон Хеффингтон () — ударные;
 Эмили Ньюсом () — бэк-вокал;
 Джоанна Ньюсом — губная гармоника, лидер группы, вокал, арфа;
 Ван Дайк Паркс () — аккордеон, аранжировка;
 Лиланд Склар () — бас-гитара.

Оркестр 

 Briana Bandy — альт;
 Caroline Buckman — альт;
 Giovna Clayton — виолончель;
 Patricia Cloud — флейта;
 Peter Doubrovsky — контрабас;
 Jeff Driskill — кларнет;
 Erika Duke-Kirkpatrick — виолончель;
 Karen Elaine — альт;
 Phillip Fethar — гобой;
 Susan Greenberg — флейта;

 Sharon Jackson — скрипка;
 Peter Kent — скрипка, концертмейстер;
 Gina Kronstadt — скрипка;
 Miriam Mayer — альт;
 John D Mitchell — фагот;
 Peter Nevin — clarinet;
 Robert O’Donnell, Jr. — труба;
 Bart Samolis — bass;
 Terrence Schonig — маримба, цимбалы;
 Edmund Stein — скрипка;

 David Stenske — альт;
 David R. Stone — контрабас;
 Cameron Patrick — скрипка;
 Vladimir Polimatidi — скрипка;
 Julie Rogers — скрипка;
 Marda Todd — альт;
 Jessica Van Velzen — альт;
 John Wittenberg — скрипка;
 Shari Zippert — скрипка.

Другие 
 Стив Альбини — звукоинженер;
 Tim Boyle — звукоинженер;
 TJ Doherty — сведение;
 Ричард Гуд () — дизайн;
 Джоанна Ньюсом — продюсер;
 Jim O’Rourke — микширование;
 Ван Дайк Паркс — продюсер, дирижёр, оркестровые аранжировки;
 Джон Розенберг () — дирижёр;
 William T. Stromberg — копиист;
 Benjamin A. Vierling — рисунки;
 Nick Webb — мастеринг.

Достижения 
 Drowned in Sound — Top Ten Albums of 2006;
 Tiny Mix Tapes — Favorite Albums of 2006;
 Pitchfork Media — Top 50 Albums of 2006;
 The Wire — Records of 2006;
 Dusted Magazine — Favorite Albums of 2006;
 Stereogum — 2006 Gummy Awards;
 Uncut — Definitive Albums of 2006;
 Idolator — 2006 Jackin' Pop Critics Poll;
 Spin — 40 Best Albums of 2006;
 The Village Voice — 2006 Pazz & Jop Critics Poll;
 The Observer — Best Albums of 2006;
 Time Magazine — 10 Best Albums of 2006;
 Austin Chronicle — 2006 in Albums;
 PopMatters — Best Albums of 2006;
 Delusions of Adequacy — Top 10 Albums of 2006;
 Stylus Magazine — Top 50 Albums of 2006;
 Rate Your Music — Top Albums of 2006.

Примечания

Ссылки 
 Альбом Ys на сайте лейбла Drag City — можно послушать фрагменты композиций с альбома.
 
 И каким панком надо быть, чтобы после всего этого ругать альбом? — выпуск передачи «Музпросвет» Андрея Горохова

Альбомы Джоанны Ньюсом